Энциклопедия Русской Америки (ЭРА) — онлайн проект, рассказывающий о видных деятелях русскоязычной общины США.

Энциклопедия представляет собой 15-минутные видео-интервью с русско-американскими политиками, художниками, писателями, музыкантами, бизнесменами и др.

Помимо интервью в профайле каждой персоны присутствует биографическая справка и линки на публикации в интернете.

На сегодняшний день в ЭРА представлены такие деятели, как скульптор Эрнст Неизвестный, писатели Наум Коржавин, Бел Кауфман и Юз Алешковский, художники Виталий Комар и , председатель русского дворянского собрания США Кирилл Эрастович Гиацинтов и многие другие.

Создателями Энциклопедии Русской Америки являются журналист Геннадий Кацов и меценат Джозеф Клейнерман.

Энциклопедия Русской Америки размещена на портале RUNYweb.com

Ссылки 
 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ — официальный сайт
 «Энциклопедия русской Америки» Интервью с Геннадием Кацовым. Голос Америки, 22 декабря 2010
 Большая виртуальная русско-американская энциклопедия. Голос Америки, 07 июля 2011
 В США ПОЯВИТСЯ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ». Информационный портал «Фонд Русский Мир»
 В США выпустили аналог энциклопедии «Кто есть кто» для русских американцев. Комсомольская Правда, Москва

Электронные энциклопедии
Онлайновые энциклопедии
Энциклопедии на русском языке
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2010 году
Энциклопедии США